Португалија, држава
 Португал (Хикипилас), насеље у општини Хикипилас, Мексико
 Португал (Виљафлорес), насеље у општини Виљафлорес, Мексико